Наранхиљо има више значења:

 Наранхиљо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхиљо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхиљо (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику